duraluminium, aluminium-legering
 Dural (Australië), plaats in de buurt van Sydney
 Travis Dural, American Football-speler
 Stanley Dural, accordeonist bekend als Buckwheat Zydeco 
 personage in het computerspel Virtua Fighter